Le mot premier est l'adjectif numéral ordinal correspondant au nombre 1.

Exemples 
 Art premier
 Nombre premier
 Premier Âge
 Premier ministre
 Premier Reich

 Jour du mois :  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Premier, un constructeur automobile indien
 Premier, un fabricant anglais de batteries de rock et de jazz

Nom propre 
Le nom premier peut désigner :

Toponyme 

 Premier, une commune suisse du canton de Vaud
 Brec Premier, sommet des Alpes-de-Haute-Provence, France.

Patronyme 

 La mine Premier en Afrique du Sud où fut découvert le diamant Cullinan
 Louis-Philippe Premier (1836-1908), un distillateur romanais.

Économie 
 Premier, est le nom d'un fabricant de casques de moto.

 Premier, est le nom d'un fabricant anglais de batteries et de percussions.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme français